Hainaut – prowincja Belgii
 Hainaut – historyczne hrabstwo na pograniczu Belgii i Francji